Гольціус () — нідерландське прізвище, династія нідерландських художників і граверів.

 Гендрік Гольціус (1558–1616), гравер і художник
 Губерт Гольціус або Губерт Гольціус молодший (1526–1583), гравер і художник, нумізмат, гуманіст
 Губрехт Гольціус або Губрехт Гольц (помер в 1-й пол. 16 ст.), художник
 Якоб Гольціус () , гравер
 Юліус Гольціус (? — бл. 1595), гравер
 Домінік Гольціус (1644–1721), проповідник

Нідерландські прізвища